

Wydarzenia 

 wojna Persji z Lidią, nierozstrzygnięta bitwa pod Pterią

Zmarli 
 Tales z Miletu, filozof grecki (data sporna lub przybliżona) (ur. 625 p.n.e.) (data sporna lub przybliżona).
 Krezus, władca Lidii (data sporna lub przybliżona)